Chris André Jespersen (ur. 18 października 1983 w Skånevik) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach, gdzie był piąty w biegu na 10 km techniką dowolną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå zdobył złoty medal na dystansie 30 km stylem dowolnym, a wspólnie z kolegami z drużyny był drugi w sztafecie. W 2006 roku wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, gdzie jego najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 6 grudnia 2003 roku w Dobbiaco, gdzie w biegu na 30 km stylem dowolnym zajął 72. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 22 listopada 2008 roku w Gällivare, zajmując trzynaste miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze podium zawodów PŚ wywalczył 14 grudnia 2013 roku w Davos, gdzie był drugi na dystansie 30 km stylem dowolnym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na 49. pozycji. W styczniu 2014 roku zajął drugie miejsce w ósmej edycji Tour de Ski. Wyprzedził go tylko jego rodak Martin Johnsrud Sundby, a trzecie miejsce zajął również jego rodak Petter Northug.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983